Murărescu:
 Personalitățile comunei Racovița#Gheorghe Murărescu
 Ioan Murărescu, și David Murărescu
 Mărioara Murărescu

Nume de familie românești